Prolog har flere betydninger:

 Prolog (kunst) – forord eller fortale, "indledning" i skuespil, bøger, etc. (modsat epilog som er i slutningen)
 Prolog  (cykling) – er en kort enkeltstart i cykling.
 Prologen – er den første etape i Tour de France.
 Prolog  (programmeringssprog)  –  er et programmeringssprog.
 Visual Prolog    – (tidl. PDC Prolog og Turbo Prolog) dansk produceret, objektorienteret udvidelse af Prolog.